Formicarius (boek), ('De Mierenhoop'), een verhandeling in de vorm van een dialoog geschreven door Johannes Nider in 1435-1437
Formicarius (geslacht), een geslacht van miervogels of mierlijsters (Formicariidae)